City Hall (1996), een film uit 1996
 City Hall (Broadway Line), een station van de Metro van New York aan de Broadway Line in Manhattan
 City Hall (Lexington Avenue Line), een voormalig station van de metro van New York aan de Lexington Avenue Line in Manhattan
 City Hall (Londen), het stadhuis van Londen
 City Hall (Singapore), een metrostation van de metro van Singapore aan de North South Line en de East West Line
 Stadhuis van New York (Engels: New York City Hall), het stadhuis van New York